«Двадцать тысяч лье под водой» () — научно-фантастический роман Жюля Верна, изданный в 1870 году.

Экранизации 
 « лье под водой» (1907) — французский немой фильм.
 « лье под водой» (1916) — первая полнометражная американская экранизация романа.
 « лье под водой» (1954) — американский фильм производства студии Walt Disney Pictures.
 « лье под водой» (1985) — австралийский анимационный фильм.
 « лье под водой» (1997) — американский телевизионный фильм, снятый по заказу кабельной сети Hallmark.
 « лье под водой» (1997) — американо-австралийский телевизионный фильм производства компании Village Roadshow.
 «20 000 лье под водой: Капитан Немо» — планируемый ремейк экранизации 1954 года.

См. также 
 Капитан Немо (фильм, 1975) — трёхсерийный советский телевизионный фильм.